Ковале́вич (, ) — белорусская и польская фамилия. Происходит от прозвища Кова́ль, которое образовано от названия профессии «коваль» — кузнец.

Родственные фамилии: Коваль, Ковалёв, Ковалик, Коваленко, Ковалёнок, Ковальчук, Ковальчик, Ковалевский, Ковальский.

Известные носители:

 Ковалевич, Александра Борисовна (род. 1977) — российская оперная певица.
 Ковалевич, Бенджамин (род. 1975) — канадский вокалист группы «Billy Talent».
 Ковалевич, Денис Максимович (род. 2003) — белорусский футболист.
 Ковалевич, Денис Русланович (род. 2001) — белорусский футболист.
 Ковалевич, Игорь Николаевич (род. 1968) — советский и белорусский футболист, тренер.
 Ковалевич, Максим Витальевич (род. 2002) — белорусский футболист.
 Ковалевич, Надежда (род. 1969) — советская гребчиха-байдарочница.

Примечания